MY, My, my (латиницей) может означать:
 MY — код Малайзии по стандарту ISO 3166-1.
 .my — национальный домен верхнего уровня для Малайзии.
 MY — код  для американской авиалинии , существовавшей в 2003—2007 годах.
 MY — код  для египетской авиалинии .
 my — код бирманского языка по стандарту ISO 639-1.

См. также 
 МУ (кириллицей)
 Му (кириллицей)